Сен-Сюльпі́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний схід від Парижа, 50 км на північний схід від Безансона, 23 км на схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Сюльпіс на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сюльпіс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сюльпіс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сюльпіс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сюльпіс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона